Slovo Elán (franc. élan, rozběh, rozmach, vzlet, nadšení) má více významů:

 elán (vlastnost) – nadšení pro věc, chuť do práce, schopnost se do něčeho pustit, činorodost 
 Elán (hudební skupina) – slovenská hudební skupina
 Elán (časopis) – slovenský časopis

Podobná slova 
 Elan Graphics – počítačová architektura
 ELAN – značka lyží